Omphalocarpum är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Omphalocarpum ingår i familjen Sapotaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ljungordningen
Omphalocarpum